В одиночному розряді тенісного турніру United Airlines Tournament of Champions 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Катарину Малеєву 6–1, 6–0.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Мануела Малєєва (чвертьфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
  Пем Шрайвер (2-ге коло)

 Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
 Бонні Гадушек (півфінал)
 Марін Луї (2-ге коло)
 Сільвія Ганіка (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

United Airlines Tournament of Champions